Azaghar n'Irs är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Azaghar n'Irs ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Azaghar n'Irs är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Azaghar n'Irs ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Azaghar n'Irs. Runt Azaghar n'Irs är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ouislane,  km sydväst om Azaghar n'Irs. Omgivningarna runt Azaghar n'Irs är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ